Борисоглебский монастырь — православный монастырь, посвящённый святым страстотерпцам Борису и Глебу.
 Борисоглебский монастырь (Борисоглебский)
 Борисоглебский монастырь (Водяное)
 Борисоглебский монастырь (Дмитров)
 Борисоглебский монастырь (Муром)
 Борисоглебский монастырь (Полоцк)
 Борисоглебский монастырь (Смоленск)
 Борисоглебский монастырь (Торжок)
 Борисоглебский Аносин монастырь (Аносино)
 Борисоглебский Надозёрный монастырь (Нагорный)
 Борисоглебский Песоцкий монастырь (Переславль-Залесский)

См. также 
 Борисоглебская церковь

Литература